Lussan puede referirse a: 

 Lussan, comuna francesa situada en Gard.
 Lussan, comuna francesa situada en Gers.